Draupnir est le bracelet du dieu Odin dans la mythologie nordique.

 Draupnir est le nom d'un groupe de black metal mélodique français.